Ничипоренко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Ничипоренко, Алексей Николаевич (род. 1966) — советский и российский предприниматель, руководитель ряда предприятий в отрасли связи.
 Ничипоренко, Андрей Иванович (1837—1863) — русский революционер.
 Ничипоренко, Валентин Николаевич (род. 1961) — украинский политик.
 Ничипоренко, Иван Иванович (1842—1910) — директор Коллегии Павла Галагана в 1879—1890 годах.

См. также 
 Нечипоренко